Ставо́к — пруд на южнорусском диалекте и украинском языке.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Ставок — деревня в Пинском районе Брестской области.

Украина
 Ставок — село в Ковельском районе Волынской области.
 Ставок — село в Луцком районе Волынской области.
 Ставок — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Ставок — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Ставок — село в Нежинском районе Черниговской области.